Ви́ктор Коле́сников:
 Колесников, Виктор Антонович (1924—1986) — советский футболист.
 Колесников, Виктор Вениаминович (1955—2015) — советский и российский футболист.
 Колесников, Виктор Демьянович  (1918—1982) — лётчик, политзаключённый, председатель забастовочного комитета во 3-м лаготделении Речлага во время Воркутинского восстания. 
 Колесников, Виктор Иванович (род. 1941) — российский политик, депутат ГД.
 Колесников, Виктор Михайлович (род. 1946) — российский политик, депутат ГД, член СФ.